Agosto, mês do ano;
 Agosto (romance), a obra de Rubem Fonseca
 Agosto (minissérie), minissérie da Rede Globo baseada no romance
 Agosto (filme), filme português de 1988
 Agosto (canção), gravada por Daniela Araújo

Desambiguações de artes